Stéphane Houdet era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Shingo Kunieda per 6-4, 6-1.

Teste di serie
 Shingo Kunieda (campione)
 Stéphane Houdet (finale)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2014